

Населені пункти та їхні частини
 Осінець — село в гміні Ґнезно Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Осінець — село в гміні Тшцянка Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Осінець — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Осінець — частина міста Гнезно в Гнезненському повіті Великопольського воєводства
 Осінець — лісова осада в гміні Попув Клобуцького повіту Сілезького воєводства

Примітки